Села:
 Веселий Кут — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Веселий Кут — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Веселий Кут — Київська область, Таращанський район
 Веселий Кут — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Веселий Кут — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Веселий Кут — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Веселий Кут — Миколаївська область, Казанківський район
 Веселий Кут — Одеська область, Болградський район
 Веселий Кут — Черкаська область, Тальнівський район
 Веселий Кут — Черкаська область, Шполянський район
 Веселий Кут — колишня назва села Поплавка, Одеська область, Роздільнянський район

 Веселий Кут — колишнє село Лихівської селищної ради П'ятихатського району Дніпропетровської області, знято з обліку до 1972 р.
 Веселий Кут — колишнє с-ще Снігурівського району Миколаївської області, об'єднане з с. Кобзарці 25.05.1985 р.
 Веселий Кут — колишнє с-ще Андрієво-Іванівського та Миколаївського району Одеської області, об'єднане з с. Богданівка до 1967 р.
 Веселий Кут — колишнє село Чорнянської сільради Окнянського району Одеської області, знято з обліку 07.07.1983 р.
 Веселий Кут — колишнє село Старомаяківської сільради Ширяївського району Одеської області, знято з обліку 29.03.1978 р.

Залізниця:
 Веселий Кут — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці
 Веселий Кут — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці

Примітки